Schelenz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schelenz (1890–1956), deutscher Leichtathlet und Sportlehrer
 Erich Schelenz (1930–2007), deutscher Bildhauer
 Hermann Schelenz (1848–1922), deutscher Apotheker, Industrieller und Pharmaziehistoriker
 Ralf Schelenz (* 1963), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Sebastian Schelenz (* 1963), deutsch-belgischer Filmproduzent und Autor
 Walter Schelenz (1903–1987), deutscher Bildhauer